ITI steht für:
 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, die oberste brasilianische IT-Behörde
 Internationales Theologisches Institut – Hochschule für Katholische Theologie, ein Päpstliches Institut in Niederösterreich (heute: Katholische  Hochschule ITI) 
 Internationales Theaterinstitut, ein internationales Netzwerk der Theaterschaffenden
 Internationales Team für Implantologie, ein Forschungszentrum für Implatationstechnik in der Schweiz  
 Intratubare Insemination, siehe Insemination
 ITI-Gruppe, polnische Mediengruppe
 Is This It, Debütalbum der US-amerikanischen Indie-Rock-Band The Strokes
 Itambacuri Airport (IATA-Code), Flughafen von Itambacuri, Minas Gerais, Brasilien

Iti steht für:
 Iti (Gebirge), Bergmassiv und Naturschutzgebiet in Griechenland
 ein Gemeindebezirk der griechischen Stadt Gorgopotamos

Iti ist der Name folgender Personen:
 Iti (Pharao), altägyptischer König der 8. Dynastie

iti steht für:
 Inlaod-Itneg (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Itneg (Sprache), Nord-Luzon-Sprache der Itneg in Cordillera Central (Philippinen), Luzon, Philippinen

Siehe auch:
 ITY

Abkürzung